USA:s landslag i fotboll kan vara:

USA:s damlandslag i fotboll
USA:s herrlandslag i fotboll